Langner:

 Alojzy Langner
 Gerard Langner
 Władysław Złom-Langner